The Pipe – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Pipe – cortometraggio del 2007 diretto da Dan Brown
The Pipe – documentario del 2010 diretto da Risteard O'Domhnaill